Carney [khárný] může být:

 příjmení osob
 Harry Carney (1910–1974) – americký bubeník 
 Art Carney (1918–2003) – americký herec
 Ralph Carney (1956–2017) – americký hudebník
 Patrick Carney (* 1980) – americký bubeník
 místopisné jméno
 Carney (Maryland) – obec v Marylandu ve Spojených státech amerických
 Carney (Michigan) – vesnice v Michiganu ve Spojených státech amerických
 Carney (Montana) – vesnice v Montaně ve Spojených státech amerických
 Carney (Oklahoma) – obec v Oklahomě ve Spojených státech amerických
 Carney (Západní Virginie) – vesnice v Západní Virginii ve Spojených státech amerických

 jiný význam
 USS Carney (DDG-64) – americký torpédoborec